Ruffenach est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Virginie Ruffenach (1973-), femme politique française calédonienne ;
 Pascal Ruffenach (1959-), éditeur et écrivain français ;
 Romain Ruffenach (1994-), joueur de rugby à XV français.

Patronyme français
Patronyme alsacien